Porpidia är ett släkte av lavar. Porpidia (svamp) ingår i familjen Lecideaceae, ordningen Lecideales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar